Planine, uzdignuti dijelovi Zemljine kore, viši od 500 m
 Planina (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore

 Planina (Ljubno, Slovenija), naselje u općini Ljubno, Slovenija